Убийство школьницы в Сасебо (2004) — преступление, совершённое Нацуми Цудзи в одной из школ города Сасебо в 2004 году.
 — преступление, совершённое неизвестной (имя следствием не разглашалось) в том же городе в 2014 году.